Швейцария:

 Швейцария — государство в Западной Европе.
 Швейцария — обозначение определённого типа ландшафта, похожего на ландшафт самой страны Швейцарии.
 «Швейцария» — парк в Нижнем Новгороде.
 Швейцария — деревня в Ионавском районе Каунасского уезда Литвы.
 Швейцария — до 1946 г. название села Дачное Широковского района Днепропетровской области.

См. также 
 Русская Швейцария